Neethling ist der Familienname folgender Personen:

 Andre Neethling (* 1979), simbabwischer Cricketspieler
 Anna Neethling-Pohl (1906–1992), südafrikanische Schauspielerin und Filmproduzentin
 Coetie Neethling (1932–2015), südafrikanischer Cricketspieler
 Johannes Neethling (1770–1838), südafrikanischer Richter und Freimaurer
 Ryk Neethling (* 1977), südafrikanischer Schwimmer
 Tiny Neethling (* 1939–2009), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler